La VTB United League 2016-2017 est la  de la VTB United League, compétition de basket-ball regroupant des clubs d'Europe de l'Est. Il s'agit de la troisième édition consécutive pour laquelle la ligue fait office d'élite pour les clubs russes. La saison régulière se dispute du  au .

Le CSKA Moscou, quintuple tenant du titre, remporte pour la huitième fois la compétition.

Format de la compétition

Clubs participants

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matches

Playoffs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 VTB United League
 Euroligue 2016-2017
 EuroCoupe 2016-2017
 Ligue des champions 2016-2017
 Coupe d'Europe FIBA 2016-2017

Lien externe 
  Site officiel

Ligue de basket-ball
Basket-ball en Europe